Feldmoching-Hasenbergl, een stadsdeel van München
Hasenbergl (München), een buurt in München
Hasenbergl (metrostation), een station van de metro van München